Ýokary Liga 2013 är den 21:a säsongen av turkmeniska Ýokary Liga. Den inleddes den 12 april 2013 med den första spelomgången och den avslutas i november samma år. Inför säsongen är FK Balkan, som vunnit ligan de två senaste åren, regerande mästare.

Klubbar 
Efter 2012 års säsong flyttades ingen klubb ner utan FK Aşgabat, som slutade sist, får spela kvar i detta års Ýokary Liga. Ligan har dock istället utökats till 10 lag då FK Daşoguz tillkommit.

Ligatabell

Referenser 
Ýokary Liga 2013 på Soccerway

Fotbollssäsongen 2013
2013 i Turkmenistan
2013